Алехинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Алехинское сельское поселение — входит в Черемховский район Иркутской области
 Алехинское сельское поселение — входит в Хотынецкий район Орловской области